Type 94 – cannone anticarro da 37 mm giapponese
 Type 94 – cannone da montagna da 75 mm giapponese
 Type 94 – mortaio da 90 mm giapponese
 Type 94 – tankette giapponese della seconda guerra mondiale
 Type 94 – pistola semiautomatica giapponese della seconda guerra mondiale
 Type 94 – artiglieria navale giapponese della seconda guerra mondiale